А́тертон ():

Топонимы 
 Атертон — плато в австралийском штате Квинсленд.
 Атертон — город в австралийском штате Квинсленд.
 Атертон — город в американском штате Калифорния.
 Атертон — вулкан в Австралии.
 Атертон — тауншип в округе Уилкин, Миннесота, США.
 Атертон (Большой Манчестер) (англ.) — район Манчестера, Англия

Персоналии 
 Атертон, Гертруда (1857—1948) — американская писательница.
 Атертон, Минна (род. 2000) — австралийская пловчиха.
 Атертон, Уильям (род. 1947) — американский актёр.
 Атертон, Фил — английский кёрлингист.